Euphoria:
 Euphoria – album zespołu Def Leppard
 Euphoria – album Enrique Iglesiasa
 „Euphoria” – singel Loreen
 „Euphoria” – piosenka zespołu BTS
 Euphoria glabra – gatunek rośliny
 Euphoria – silnik fizyki
 Euphoria – język programowania
 Euphoria Morning – debiutancki album solowy Chrisa Cornella

Zobacz też 
 Euphorie lub Euphoria – album Aleksa C. i Yass